Бунечко — українське прізвище.

 Бунечко Віталій Іванович ( 1973) — голова Житомирської облдержадміністрації.
 Бунечко Іван Григорович ( 1950) — український дипломат? батько Віталія Бунечка.

Українські прізвища
Прізвища на -ечко